Жозеф-Теодор Ришом (; 28 мая 1785, Париж — 22 сентября 1849, там же) — французский  и живописец, мастер репродукционного эстампа эры романтизма.

Биография 

Ученик живописца Реньо и гравера Ж.-Ж. Куана.

В 1806 году был удостоен Римской премии Французской академии в Риме. Став лауреат Большой Римской премии получил возможность отправиться в Рим и жить там в течение года за счёт патрона премии. Совершенствовал мастерство в Риме, изучая работы Рафаэля и Джулио Романо.

С 1826 — член академии в Риме. Педагог. Воспитал многих талантливых художников, среди них, П. Жиро, А. Олещинский и другие.

Отец художника Жюля Ришома (1818—1903).

Труды 
Гравировал работы знаменитых итальянских мастеров и портреты. К числу лучших из его эстампов относятся:
 Лореттская Мадонна,
 Адам и Ева,
 Пять чувств,
 Триумф Галатеи,
 Мадонна с книгой,
 Сон Младенца-Иисуса (все шесть с произведений Рафаэля,
 Нептун и Амфитрита (с Дж. Романо),
 il Silenzio (с Аннибале Карраччи),
 Фетида (с Ж. Герена),
 Бахус
 Андромаха и
 Дафнис и Хлоя (с Жерара),
 Генрих IV, забавляющий своих детей (с Энгра),
 портреты Людовика XVIII и герцогини Ангулемской.

Литература 
 

Художники Франции
Гравёры XIX века
Гравёры Франции
Педагоги Франции
Стипендиаты французской академии в Риме